Łęgowo (gromada w powiecie gdańskim)
 Łęgowo (gromada w powiecie strzeleckim)